Э́рдеи () или Эрдейи () — венгерская фамилия.

Известные носители 
 Эрдейи, Артур (Erdélyi Artúr; 1908—1977) — британский математик венгерского происхождения
 Эрдеи, Жолт (Erdei Zsolt; род. 1974) — венгерский боксёр-профессионал
 Эрдеи, Ласло (Erdey Laszlo; 1902—1976) — венгерский химик-аналитик
 Эрдеи, Ференц (1910—1971) — венгерский экономист, государственный деятель.
 Эрдеи-Груз, Тибор (Erdey-Gruz Тibor; 1902—1976) — венгерский физикохимик
 Эрдели, Янош (1814—1868) — венгерский поэт, философ и этнограф.

См. также 
 Эрдели